Dumitru Gorodețchi (n. 1940, Basarabia - d. 2013, Nashville, Tennessee, SUA) a fost un astrofizician de origine basarabeană, doctor în astronomie, conferențiar la Universitatea de Stat din Moldova, care a avut preocupări în domeniul cometelor și astronomiei planetare, fost membru ULCT.

Biografie și creația stiintifica
Dumitru Gorodetchi s- a născut că fiu al unui ucrainean basarabean, pe nume Ion Gorodețchi și o româncă basarabeana, cel mai probabil la Chișinău, in ajunul ocupării Basarabiei de către trupele sovietice la 28 iunie 1940. In anul 1941 tatăl său a fost înrolat în Armata Romana, iar mama- sa cu pruncul Dumitru au luat drumul pribegiei prin Romania, cu scopul de a- și găsi rudele, împrăștiate prin tara. 
După terminarea războiului, in anul 1945, in care tatăl lui Dumitru a murit pe frontul de Est, ambii ( mama și fiul) au fost declarati cetățeni sovietici și forțați să se întoarcă în Basarabia. Dumitru a absolvit școala în RSSM și a urmat studiile la Universitatea din Chișinău, pe care le- a absolvit, ca student al astronomului conferențiar Vitali Grigorevski, specialist in domeniul stelelor variabile și a sateliților artificiali ai Pământului în anii 1957- 1962. După absolvire a plecat conform repartizării sa lucreze la observatorul Astronomic din Alma- Ata ( Kazahstan), unde a avut fericirea sa lucreze cu discipolii academicianului Tihov, cunoscut specialist in domeniul astronomiei planetare, cercetător al planetei Marte, iar printre coautori a fost astronomul Rojkovskii, binecunoscut. 
Mai târziu, din 1975, s- a retras la Observatorul Astronomic din Kiev, unde a lucrat într-o echipa foarte puternica de astronomi, specializați în fizică și astronomia cometelor, din care făcea parte Clim Ciuriumov și alții. Aici a lucrat până în anul 1988, când a început să se destrame URSS, in acest an hotărând să revină la Chișinău împreună cu soția Liuba și fiul , născut departe de Basarabia, angajandu- se, inițial  la firma Astro a d-lui Vasile Cernobai, cunoscut pentru dragostea sa pentru astronomie.

In anul 1994 a susținut teza de doctorat la Universitatea din Odesa in domeniul astronomiei cometelor, după ce Universitatea din Chișinău i- a acordat diploma de conferențiar universitar. Aici a predat cursul de baza  de astronomie, iar în anul 1998 a plecat în SUA, la Nashville,  împreună cu familia, după ce a câștigat o loterie Green card. A decedat în anul 2013 în circumstanțe necunoscute. Din anul 1994  și până la sfârșitul vieții a fost membru al Societății Europene de astronomie. 
Cercetările științifice principale ale d-lui Gorodetchi au fost axate pe fizica și astronomia cometelor. A publicat peste 42 de lucrări în aceste domenii cu numele de autor Gorodetskii.

Note

Bibliografie
 Interviu acordat revistei "Fizica și tehnologiile moderne", Chișinău, 2012
 Alex Găină, Young astronomers and Astronomy teaching in Moldavia, JENAM - 1998,Abstracts,9- 12 September, 1998, Prague, Czech Republic, p. 323

Nașteri în 1940
Decese în 2013
Astronomi sovietici
Astronomi din secolul al XX-lea
Astrofizicieni sovietici